Сен-Жан-де-Во () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Жан-де-Во () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара